A vegyes csapat műugrás a 2018. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon október 17-én, délután rendezték meg, melyen egy fiú és egy lány csapattag indult kombinálva a 3 méteres műugrást és a 10 méteres toronyugrást. 

A nemzetek vegyes (mix) csapatainak versenyében 14 kétfős csapat indult, melyet a 17 esztendős kínai  és a 18 esztendős kolumbiai Daniel Restrepo García alkotta kettős nyert meg. Az ezüstérem a német–kínai páros, míg a bronzérem az ukrán–orosz duó nyakba került.

Eredmény

Jegyzetek 

V